Three Friends é o terceiro álbum da banda inglesa de Rock progressivo Gentle Giant. Constitui o que começou a rotular-se na época de álbum conceitual. O conceito do disco gira em torno de três amigos de infância que são separados pelo destino, cada um seguindo um caminho diferente. Foi o primeiro da banda a entrar nas paradas, conseguindo alcançar o 197º lugar na Billboard estadunidense. Também é especial pois marca a saída do antigo baterista Martin Smith, que tocava com os irmãos Shulman desde os tempos de Simon Dupree and the Big Sound e a entrada de Malcolm Mortimore, que tocaria com a banda somente neste álbum, que foi o primeiro produzido pela própria banda (os dois anteriores haviam sido produzidos por Tony Visconti, conhecido por seu trabalho com T. Rex e David Bowie).

O solo de guitarra de Gary Green em "Peel the Paint" usa um echoplex (efeito de delay popular no final da década de 50 e ao longo dos anos 60 e 70, constituído de fitas que atrasam o som logo depois que é tocado) conseguido por seu irmão Jeff, que na época era roadie da banda Soft Machine, da qual Mike Ratledge, o dono do dispositivo emprestado, era o tecladista.

A música "Schooldays" contém sons ambientes de uma escola inglesa. Ray Shulman disse ao site Songfacts: "Nós começamos usando os efeios sonoros de uma escola para que fosse bem nostálgico, e a música inteira fala sobre estar junto na escola, e como esses amigos seguiram seus diferentes caminhos. Um vai para o trabalho braçal, outro vira um artista e o outro segue uma carreira clerical".

Faixas
Todas as músicas escritas por Shulman, Shulman, Shulman e Minnear.

Lado Um
"Prologue"  – 6:13
"Schooldays"  – 7:36
"Working All Day"  – 5:11

Lado Dois
"Peel the Paint"  – 7:27
"Mister Class and Quality"  – 5:51
"Three Friends"  – 3:00

Ficha Técnica 
Gary Green – Guitarras e Percussão
Kerry Minnear – Piano, Piano elétrico, Órgão, Moog, Vibrafone, Percussão, Vocais principais e vocais de apoio
Derek Shulman – Vocais principais e vocais de apoio
Phil Shulman – Saxofones, Vocais principais e vocais de apoio
Ray Shulman – Baixos, Violino, Guitarra de 12 cordas e vocais de apoio
Malcolm Mortimore – Bateria e Percussão
Calvin Shulman (filho mais velho de Phil Shulman) - Voz em "Schooldays"

Produção:
 Martin Rushent – Engenheiro de som
 Rick Breach – Desenho da capa
 Excellency Music – Distribuição

Paradas

Notas
As músicas "Mister Class and Quality" e "Three Friends" constituem um medley de mais de 8 minutos e meio que finaliza o álbum. O término da primeira música ocorre aos 5:51, no exato momento em que a segunda começa, sendo que várias versões em CD do álbum trazem erroneamente a marcação de seu término aos 3:22, devido a uma mudança de melodia e ritmo, que na verdade faz parte de "Mister Class". Também convém notar que a linha de baixo é exatamente a mesma, nota por nota, para a abertura de "Mister Class and Quality" e o fechamento de "Three Friends"; o que muda é o andamento. O primeiro, "Mister Class and Quality", é mais "suingago", tendendo ao jazz, e o segundo, "Three Friends", cheio de pompa e circunstância como o fechamento de uma sinfonia provençal.
Nos Estados Unidos e no Canadá o álbum foi lançado exatamente com a mesma figura da capa do primeiro álbum da banda, Gentle Giant, contrariando a versão "oficial" britânica que apresenta um desenho de três crianças (ilustrando o nome do álbum: "três amigos", em português).

Referências

Ligações externas
ProgArchives: Three Friends
Discogs: Three Friends

Álbuns de Gentle Giant
Álbuns de 1972
Álbuns de rock progressivo
Álbuns em língua inglesa